Бе́йкер (, ) — фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 
 Бейкер, Анита (род. 1958) — американская соул- и джазовая певица.

Б 
 Бейкер, Бевин (род. 1937) — австралийский легкоатлет.
 Бейкер, Бекки Энн (род. 1953) — американская актриса.
 Бейкер, Билл (род. 1956) — американский хоккеист, чемпион Зимних Олипмпийских игр 1980 года по хоккею с шайбой.
 Бейкер, Бланш (род. 1956) — американская актриса.
 
 Бейкер, Бритт (род. 1991) — американская женщина-рестлер и стоматолог.
 Бейкер, Будда (род. 1996) — игрок в американский футбол.

В 
 Бейкер, Вин (род. 1971) — американский баскетболист.

Г 
 Бейкер, Герберт (1862—1946) — британский архитектор.
 Бейкер, Герберт Бреретон (1862—1935) — британский химик.
 Бейкер, Гилберт (1951—2017) — американский художник и гражданский активист.
 Бейкер, Говард (1925—2014) — американский государственный деятель.
 Бейкер, Грег (род. 1968) — американский актёр, комик, кинооператор и музыкант.

Д 
 Бэйкер, Дайан (род. 1938) — американская актриса и продюсер.
 Бейкер, Дел (1892—1973) — американский бейсболист.
 Бейкер, Джеймс (род. 1930) — американский политик.
 Бейкер, Дженет (род. 1933) — английская певица (меццо-сопрано).
 Бейкер, Джерри (1938—2013) — американо-британский футболист.
 Бейкер, Джеффри (1912—1980) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Бейкер, Джинджер (1939—2019) — британский музыкант и автор песен.
 Бейкер, Джинни (род. 1950) — австралийская художница и автор детских книжек.
 
 
 Бейкер, Джошуа (1799—1885) — американский политик, губернатор Луизианы.
 Бейкер, Джулиус (1915—2003) — американский флейтист и педагог.
 Бейкер, Ди Брэдли (род. 1962) — американский актёр озвучивания.
 Бейкер, Дилан (род. 1959) — американский актёр.

Ж 
 Бейкер, Жан-Люк (род. 1993) — американский фигурист выступающий в танцах на льду.
 Бейкер, Жозефина (1906—1975) — американская танцовщица, певица и актриса.

И 
 Бейкер, Иветт (род. 1968) — британская ориентировщица, чемпионка мира по спортивному ориентированию.

К 
 Бейкер, Кейдж (1952—2010) — американская писательница, педагог, живописец.
 Бейкер, Кенни (1934—2016) — английский киноактёр.
 Бейкер, Кит (род. 1948) — британский барабанщик, известный по участию в группах Supertramp и Uriah Heep.
 
 Бейкер, Крис (род. 1991) — британский прыгун в высоту.
 Бейкер, Кэрролл (род. 1931) — американская актриса и секс-символ, ставшая популярной благодаря своим драматическим ролям в 1960-х годах.
 Бейкер, Кэти (род. 1950) — американская актриса, лауреат «Золотого глобуса» и трёх премий «Эмми».

Л 
 Бейкер, Лаверн (1929—1997) — американская певица, пионер ритм-н-блюза 1950-х годов.
 Бэйкер, Лена (1901—1945) — афроамериканская преступница.
 Бейкер, Ленни (1945—1982) — американский актёр.
 Бэйкер, Леонард (1931—1984) — американский писатель, журналист, лауреат Пулитцеровской премии 1979 года.
 Бэйкер, Лесли Дэвид (род. 1958) — американский актёр кино и телевидения.
 Бейкер, Ли-Эллин (род. 1972) — американская актриса кино и озвучивания.
 Бейкер, Лиэнн (род. 1981) — новозеландская теннисистка.
 Бейкер, Льюис (род. 1995) — английский футболист.
 Бейкер, Люк (1932—2018) — нидерландский тренер и футболист.

М 
 Бейкер, Майкл (род. 1953) — американский астронавт.
 Бейкер, Майло Сэмюэл (1868—1961) — американский ботаник, специалист по фиалкам.
 
 Бейкер, Марта (1871—1911) — американская художница, педагог.
 Бейкер, Масю (род. 1994) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр 2016 года.
 Бейкер, Мики (1925—2012) — американский гитарист.

Н 
 Бейкер, Натан (род. 1991) — английский футболист.
  (род. 1972) — английский натуралист, ведущий одноимённого шоу.
 Бейкер, Норман (1928—2017) — американский мореплаватель и путешественник, лётчик, писатель.
 Бейкер, Ньютон Дил (1871—1937) — военный министр США.

П 
 Бейкер, Пенни (род. 1965) — американская модель.

Р 
 Бейкер, Реджинальд (1884—1953) — австралийский спортсмен, серебряный призёр Олимпийских игр, актёр и продюсер.
 Бейкер, Рик (род. 1950) — американский специалист по спецэффектам и специальному гриму.
 
 Бейкер, Рон (род. 1993) — американский баскетболист.

С 
 Бейкер, Саймон (род. 1969) — австралийский телевизионный и киноактёр.
 Бейкер, Сара (род. 1990) — американская комедийная актриса.
 Бейкер, Стивен (1921—2004) — американский писатель и деятель рекламной индустрии.
 Бейкер, Стэнли (1928—1976) — валлийский актёр.
 Бейкер, Сэмюэл Уайт (1821—1893) — английский путешественник и исследователь бассейна Нила.

Т 
 Бейкер, Тэйн (род. 1931) — американский легкоатлет.
 Бейкер, Том (род. 1934) — английский киноактёр.
 Бейкер, Трейси (1891—1975) — американский бейсболист.
 Бейкер, Трой (род. 1976) — американский актёр озвучивания, музыкант и певец.

Ф 
 Бейкер, Филип (1880 или 1881—1932) — ирландский шахматист.

Ч 
 Бейкер, Чет (1929—1988) — американский джазовый музыкант, руководитель ансамбля.
 Бейкер, Чарльз Фуллер (1872—1927) — американский ботаник, агроном и энтомолог (гемиптеролог).
 Бейкер, Чарльз (род. 1971) — американский актёр.

Ш 
 Бейкер, Ширли Вальдемар (1836—1903) — веслеянский миссионер, политический деятель, премьер-министр королевства Тонга.

Э 
 Бейкер, Эдмунд Гилберт (1864—1949) — британский ботаник и фармацевт.
 Бейкер, Элизабет (1860—1927) — американская художница.
 Бейкер, Эллен Луиза Шулман (род. 1953) — американская женщина-астронавт, совершившая три космических полёта.

Составные фамилии 
 Бейкер-Уайтинг, Рид (род. 2005) — американский футболист.
 Говард-Бейкер, Бен (1892—1987) — английский спортсмен начала XX века.
 Хиллмон-Бейкер, Наз (род. 2000) — американская баскетболистка.

Топоним

Населённые пункты США 
 Бейкер — город в Монтане.
 Бейкер — поселение в округе Уайт-Пайн, штат Невада.
 Бейкер — тауншип в округе Стивенс, Миннесота.

Округа в США 
Бейкер — название округов в США:
 Бейкер — штат Джорджия.
 Бейкер — штат Орегон.
 Бейкер — штат Флорида.

Объекты 
 Бейкер — аэропорт в районе Бейкер (Калифорния), США.
 Остров Бейкер — необитаемый атолл в Тихом океане, неинкорпорированная неорганизованная территория США.
 Бейкер — озеро на территории Нунавут в Канаде.
 Бейкер — вулкан.
 Бейкер — река в Чили.

См. также 
 Бейкер-стрит — улица в Лондоне.
 Бейкер-стрит — станция Лондонского метрополитена.
 Бейкер-Лейк — деревня в Канаде.
 Эйбл и Бейкер — шимпанзе, запущенные 28 мая 1959 года в космос с мыса Канаверал.

Примечания